ProCars est une entreprise de transports de voyageurs localisée dans les départements de Seine-et-Marne, de l'Yonne, de l'Aube et de la Marne. Ses principales activités sont l'exploitation de lignes d'autobus d'Île-de-France régulières et scolaires, avec sa gestion des réseaux de bus ProCars, ProBus, Seine-et-Marne Express, Nangibus et Siyonne, mais aussi le tourisme grâce à ses filiales.

Histoire 
L'entreprise est créée le  par Jean-Pierre Jouy à Mons-en-Montois. À l'époque, elle se dénomme Les Cars du Montois et exploite une ligne régulière entre Donnemarie-en-Montois et Nangis.

Dans les années 1970, la clientèle est développée et l'activité est complétée par des services de ramassage scolaire.

Dans les années 1980, elle étend son réseau de lignes régulières et devient le premier transporteur du personnel de la centrale nucléaire de Nogent dès 1985.

En 1990, l'entreprise fusionne avec Les Cars Bleus et devient ProCars. La même année, elle obtient le marché de la ville de Provins qui lui confie l'exploitation de son service urbain. Il débute au mois d'avril sous le nom de ProBus.

Dès 1991, l'activité de ProCars est diversifiée dans l'activité d'agence de voyages avec sa filiale Alba Voyages. La croissance de l'entreprise lui permet, dans les années qui suivent, de créer un service de transport à la demande à Provins et dans le Montois, mais aussi de créer trois nouveaux dépôts à Provins en 1994, à Nangis en 1997 et à Donnemarie-Dontilly en 1998.

En 2000, Procars rachète Les Cars Gradassi d’Arcis-sur-Aube qui deviennent ProCars Champagne. Durant cette décennie, l'entreprise voit croire la cadence et de la fréquentation des lignes Seine-et Marne-Express, due à l’obtention du label Mobilien.

En 2008, le siège social et le principal du parc de véhicules est transféré à Provins, lié à un nouvel atelier de plus de .

En 2009, plusieurs activités se développent comme la création d'un service de transport à la demande dans la Marne, le développement de l'offre autour de la gare de Tournan et la création du service urbain de Nangis, appelé Nangibus.

En 2015, l'entreprise obtient un nouveau marché de ramassage scolaire dans l’Yonne. ProCars développe ainsi son activité grâce à la création de ProCars Icaunais à Sens. Puis en 2016, elle acquiert Les Cars Mathieu à Auxerre et Ackermann Voyages à Charny.

L'entreprise ouvre plusieurs nouveaux dépôts : en 2011 à Villiers-Saint-Georges, puis en 2019 à Auxerre et à Anglure.

Réseaux de bus franciliens 
L'exploitant totalise la gestion de 84 lignes réparties au sein de cinq réseaux de bus de Seine-et-Marne. L'entreprise exploite également les petits trains de Provins et la navette touristique de Provins.

Réseau de bus ProCars 

Le réseau de bus se compose de 49 lignes, dont une à la demande (ligne 52) et 34 lignes scolaires. Il exploite en plus un service de transport à la demande dénommé Proxi'bus. Il est intégralement exploité par ProCars.

Réseau de bus ProBus 

Le réseau de bus se compose de 6 lignes dont une scolaire. Il est intégralement exploité par ProCars.

Réseau de bus Seine-et-Marne Express 

ProCars exploite trois lignes (07, 47 et 50) sur les six que compte le réseau Seine-et-Marne Express.

Réseau de bus Nangibus 
Le réseau de bus se compose d'une seule ligne. Il est intégralement exploité par ProCars.

Les petits trains de Provins 
Le mini-train de Provins est un train routier touristique qui dessert la ville haute, classée ville d'art et d'histoire (inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001). Des commentaires historiques permettent de découvrir chaque monument. Il s’agit d’un circuit d’une trentaine de minutes à travers la cité médiévale.

Le trajet commence à l'office de tourisme. Ensuite, le mini-train passe par la porte Saint-Jean et par les remparts. Le premier arrêt se trouve au Théâtre des Remparts qui se trouve à la Porte de Jouy ; après, il s'arrête à la Place du Châtel, desservie aussi par la ligne D. Après être passé devant la Tour César, il va à la Place Sainte-Quiriace, au Musée de Provins qui possède une collection sur l'histoire de la ville, puis à la Maison du Terroir et de l'Artisanat pour retourner à l'office de tourisme.

La navette touristique de Provins

Filiales

Alba Voyages

ProCars Champagne

ProCars Icaunais

Les Cars Mathieu

Ackermann Voyages

Exploitation

Dépôts

Tarification et financement 

La tarification des lignes est identique sur tous les réseaux de bus franciliens et accessibles avec les mêmes abonnements. Un ticket t+ permet un trajet simple quelle que soit la distance, avec une ou plusieurs correspondances possibles avec les autres lignes de bus et de tramway pendant une durée maximale de 1 h 30 entre la première et dernière validation. En revanche, un ticket validé dans un bus ne permet pas d'emprunter le métro ni le RER. Les lignes Orlybus et Roissybus, assurant les dessertes aéroportuaires, disposent d'une tarification spécifique mais sont accessibles avec les abonnements habituels.

Le financement du fonctionnement des lignes (entretien, matériel et charges de personnel) est assuré par ProCars. Cependant, les tarifs des billets et abonnements dont le montant est limité par décision politique ne couvrent pas les frais réels de transport. Le manque à gagner est compensé par l'autorité organisatrice, Île-de-France Mobilités, présidée depuis 2005 par le président du conseil régional d'Île-de-France et composé d'élus locaux. Elle définit les conditions générales d'exploitation ainsi que la durée et la fréquence des services. L'équilibre financier du fonctionnement est assuré par une dotation globale annuelle aux transporteurs de la région grâce au versement transport payé par les entreprises et aux contributions des collectivités publiques.

Identité visuelle

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Autobus d'Île-de-France ;
 Optile.

Entreprise de transport en commun membre de l'Optile